Brede duinkruiper
 Grote duinkruiper